Chupaderos puede referirse a:
 El nombre común de la planta Anchusa azurea.
 El nombre común de la planta Cirsium arvense
 El nombre común de la planta '''''Echium plantagineum.